White Lake ist der Name folgender Seen in Australien

 White Lake (Beermullah), Western Australia
 White Lake (Cameron Corner), Queensland
 White Lake (Charam), Victoria
 White Lake (South Australia), South Australia
 White Lake (Douglas), Victoria
 White Lake (Fraser Island), Queensland
 White Lake (Karramindie), Western Australia
 White Lake (Little Sandy Desert), Western Australia
 White Lake (Manypeaks), Western Australia
 White Lake (Monjingup), Western Australia
 White Lake (Nomans Lake), Western Australia
 White Lake (Scotia), New South Wales
 White Lake (Warradarge), Western Australia

White Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 White Lake (Waba Creek), im Renfrew County, Ontario
 White Lake (White Creek), im Kamloops Division Yale Land District, British Columbia
 White Lake (White River), im Thunder Bay District, Ontario

White Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 White Lake (Renfrew County), unincorporated area in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 White Lake (Michigan)
 White Lake (New York)
 White Lake (North Carolina)
 White Lake (South Dakota), im Aurora County
 White Lake (Wisconsin), im Langlade County

White Lake steht für:
 White Lake Provincial Park (British Columbia)
 White Lake Provincial Park (Ontario)
 White Lake Nature Reserve
 White Lake, Douglas Nature Reserve

Siehe auch:
 White Lake Township